Opta oder OPTA bezeichnet:

 Radio- und Röhrenhersteller, siehe Loewe Technologies
 Operativ-Taktische Adresse, Funkrufname im Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
 Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA), Niederländische Regulierungsbehörde
 Opta Sports